«Construction Time Again» () — третий студийный альбом группы Depeche Mode, вышедший 22 августа 1983 года на звукозаписывающем лейбле Mute Records. Это первый альбом с участием Алана Уайлдера.

Об альбоме 
Запись пластинки проходила весной и летом 1983 года в студии  в Лондоне, а процесс микширования прошёл в берлинской студии Hansa Mischraum. Новый член Depeche Mode Алан Уайлдер принял участие в написании двух треков «Two Minute Warning» и «The Landscape Is Changing».

В Construction Time Again проявились существенные изменения в стиле Depeche Mode. Альбом имеет ярко выраженное индустриальное звучание, которое имеет место и в двух следующих студийных альбомах Some Great Reward и Black Celebration. Также Construction Time Again отличается более глубоким лирическим содержанием песен. В отличие от предыдущих пластинок группы в композициях этого альбома нашли своё отражение социальные и политические темы.

Альбом оформлен Мартином Аткинсом. Автором обложки является Брайан Гриффин. На обложке изображена гора Маттерхорн. Дополнительные иллюстрации сделаны Йеном Райтом.

Список композиций 
Релиз 1983 года
 Британский LP: Mute (каталожный номер: Stumm 13)

Позиции в чартах и сертификации 

Чарты

Сертификации

Участники записи 
Depeche Mode
 Дэйв Гаан — вокал, семплер
 Мартин Гор — клавишные, гитара, мелодика в «Everything Counts», бэк-вокал, музыка/слова, вокал в «Pipeline»
 Алан Уайлдер — клавишные, семплер, пианино в «Love, in Itself», маримба в «Everything Counts», программирование, бэк-вокал, музыка/слова, драм-машина
 Эндрю Флетчер — клавишные, бэк-вокал, шалмей в «Everything Counts»
Технический персонал
 Продюсеры: Дэниэл Миллер и Depeche Mode
 Инженер: Гарет Джонс
 Фото: Брайан Гриффин
 Дизайн: Мартин Аткинс
 Иллюстрации: Йен Райт

Примечания

Ссылки 
 Construction Time Again на официальном сайте Depeche Mode

1983_08_22
Альбомы 1983 года
Альбомы Mute Records
Альбомы Sire Records
Альбомы Virgin Records
Альбомы в стиле синти-поп
Альбомы электронной музыки
Индастриал-альбомы
Альбомы со звуком 5.1